Хорст () — многозначный термин.
 Хорст — имя древневерхненемецкого происхождения.
  — вестфальский дворянский род.

Персоналии 
 Хорст, Карл (1875—1934) — немецкий историк искусств.
 Хорст, П. Хорст (1906—1999) — германо-американский фотограф моды и портретист.
 Хорст, Ульрих Ангельберт фон дер (1793—1867) — шлезвиг-голштинский военный деятель; генерал.
 Хорст, Юлиус Иосиф Иоахим фон (1830—1904) — австрийский генерал и министр обороны.

Топоним 
 Хорст — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн; входит в состав района Штайнбург.
 Хорст — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн; входит в состав района Герцогство Лауэнбург.
 Хорст — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.

См. также 
 Хорса
Горст (значения)
 Ван дер Хорст
 Вася Хорст